Raclette puede referirse a:
 Raclette (queso) un tipo de queso original de Suiza
 Raclette (comida) un plato suizo a base de queso derretido o tostado